Ку́ленкампф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Куленкампф, Георг (1898—1948) — немецкий скрипач, дирижёр и педагог.
  (1921—2002) — немецкий психиатр.
  (1921—1998) — немецкий актёр.

См. также 
 Синдром Куленкампфа — Тарнова